Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Einzel der Wimbledon Championships 2012. Für dieses Grand-Slam-Turnier qualifizierten sich 16 Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 23. Juni 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2012